Maol Íosa ist der Name folgender Personen:

 Maol Íosa, 5. Earl of Strathearn (vor 1220–vor 1271), schottischer Adliger
 Maol Íosa, 6. Earl of Strathearn (1257–1313), schottischer Adliger
 Maol Íosa, 7. Earl of Strathearn (1317–1329), schottischer Adliger
 Maol Íosa, 8. Earl of Strathearn († 1350), schottischer Adliger

Siehe auch:
 Máel Ísu, 1. Earl of Strathearn (vor 1100–nach 1141), schottischer Adliger